Nicoya Indijanci, indijansko pleme iz skupine Orotiña s istoimenog poluotoka u Kostarici
 Nicoya (poglavica), indijanski poglavica
 Nicoya (grad), grad u Kostarici
 Nicoya (poluotok), poluotoku Kostarici
 Nicoya (zaljev), u Kostarici
 Nicoya (rod), rod rakova
 Kultura Nicoya - predkolumbijska kultura Kostarike i Nikaragve